Le elezioni comunali in Liguria del 2009 si tennero il 6-7 giugno.

Imperia

Imperia

Sanremo

Liguria
2009